Molekulska formula -{C19H21N3O}- se može odnositi na:

 Alkaftadin
 Talastin
 Золпидем